Čivčije kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Čivčije Osječanske, samhälle, Republika Srpska, 
 Čivčije Bukovačke, ort, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar